Break My Fall, chanson de Tiësto de 2007.
 Break My Fall, film réalisé par Kanchi Wichmann sorti en 2011.